Gruyère (district)
 Meer van Gruyère
 Gruyère (kaas)

Zie ook:
 Gruyères (Ardennes)
 Gruyères (Zwitserland)